41. Halowe Mistrzostwa Francji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 25 i 26 lutego 2012 w Aubière.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Francji w Lekkoatletyce 2011

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 we Francji
2012